Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2009 (; турнир известен также как  — «Рокот Колец», предваряемое названием фирмы-титульного спонсора турнира Тим Хортон) проводился в городе Эдмонтон (Альберта) с 6 по 13 декабря 2009 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился в 5-й раз.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на зимних Олимпийских играх 2010 в городе Ванкувер (Канада).

В турнире приняло участие 8 мужских и 8 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевина Мартина.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Шерил Бернард.

Квалификация для участия в турнире

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Время начала матчей дано по UTC−7.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 12 декабря, 13:00
December 12, 1:00pm

Финал. 13 декабря, 13:00
December 13, 1:00pm

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейки 

Раунд 1. 11 декабря, 8:30

Раунд 2. 11 декабря, 13:00

Плей-офф 

Полуфинал. 11 декабря, 18:00

Финал. 12 декабря, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Спорт в Канаде в 2009 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Декабрь 2009 года